Лез-Андели:

 Лез-Андели — городская коммуна во Франции.
 Лез-Андели — кантон во Франции, находится в регионе Верхняя Нормандия, департамент Эр. 
 Лез-Андели  — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Верхняя Нормандия.